Pierkowa, Pier´kowa () – nazwa toponimów w Rosji

 Pierkowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Pierkowa – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Pierkunowo – osada na Mazurach

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające